Принцип сохранения области — важное утверждение в комплексном анализе о свойствах голоморфных функций. Теорема указывает на разницу между голоморфностью и вещественной дифференцируемостью.

Формулировка
Если множество  открыто, а функция  аналитична на множестве  и не равна тождественно постоянной, то образ этого множества  также будет открытым множеством.

Замечания
Данное утверждение на самом деле представляет собой частный случай так называемой теоремы Банаха — Шаудера об открытом отображении из курса функционального анализа.

См. также 
 Теорема Руше

Примечания

Ссылки 
 Лекция 9. Принцип сохранения области. Лемма Шварца. Принцип симметрии

Комплексный анализ